Andrew Johnston (1989-), golfeur professionnel anglais 
 Andrew Johnston (1994-), soprano écossais